Александровац може да се отнася за следните селища.

В Сърбия:

 Александровац - град, административен център на община Александровац, Расински окръг
 Александровац - село в община Бабушница, Пиротски окръг
 Александровац - село в община Враня, Пчински окръг
 Александровац - село в община Жабари, Браничевски окръг
 Александровац - село в община Неготин, Борски окръг

В Босна и Херцеговина:

 Александровац - село в община Лакташи, Република Сръбска

Други:

 Антуновац - село в община Велика, Пожежко-славонска жупания, Хърватия. До 1991 г. носи името Александровац